Termin Hidrogenaza (nespecifična) ima više značenja.

 Vodonik dehidrogenaza (NADP+)
 Citohrom-c3 hidrogenaza